Bolko II.  ist der Name folgender Personen:

* Bolko II. (Oppeln-Falkenberg) (um 1290–1362/1365), Herzog von Falkenberg
 Bolko II. (Münsterberg) (um 1300–1341), Herzog von Münsterberg
 Bolko II. (Oppeln) (um 1300–1356), Herzog von Oppeln
 Bolko II. (Schweidnitz) (1308–1368), Herzog von Schweidnitz-Jauer